Stati Uniti d'America
 Montclair – città della Contea di San Bernardino, California
 Montclair – township della Contea di Essex, New Jersey
 Montclair – census-designated place della Contea di Prince William, Virginia

Pagine correlate
Montclar